Maida har flere betydninger:

 Maida (mel)
 Maida (hund)

Steder 
 Maida (Calabrien), Calabrien, Italien
 Slaget af Maida
 Maida (North Dakota), North Dakota, USA

Personer 
 Adam Maida, katolsk kardinal
 Maida Coleman, amerikansk politiker
 Maida Heatter, chef
 Raine Maida, canadisk musiker